L'expression d’Église grecque orthodoxe ou d’Église orthodoxe grecque  peut désigner en français, individuellement ou collectivement, plusieurs Églises chrétiennes, liées à l'Église orthodoxe, au rite grec ou à la Grèce :
 Les Églises orthodoxes de culture grecque, plusieurs Églises autocéphales faisant partie de l'ensemble plus large des Églises orthodoxes, ayant en commun l'usage du grec des Évangiles comme langue liturgique, un clergé entièrement ou principalement composé de nationaux grecs et un ensemble de traditions propres, par opposition aux Églises orthodoxes de tradition russe, serbe, roumaine, bulgare, géorgienne etc. Aucune de ces institutions ecclésiales n'a exactement cette dénomination, mais il y a des dénominations proches :
 le patriarcat œcuménique de Constantinople et plusieurs évêchés qui en dépendent :
 l'archevêché orthodoxe grec d'Amérique,
 l'archevêché orthodoxe grec d'Australie,
 l'archevêché orthodoxe grec d'Italie,
 l'archevêché orthodoxe grec de Thyatire et de Grande-Bretagne,
 la métropole orthodoxe grecque de France,
 la métropole orthodoxe grecque de Suisse;
 le patriarcat orthodoxe d'Alexandrie ;
 le patriarcat orthodoxe d'Antioche (dont le clergé et la langue liturgique se sont progressivement arabisés depuis 1899) ;
 le patriarcat orthodoxe de Jérusalem ;
 l'Église de Grèce, dont la juridiction directe couvre seulement une partie du territoire de la Grèce ;
 l'Église de Chypre ;
 l'Église orthodoxe d'Albanie ;
 dans un sens confessionnel, l'ensemble des Églises se réclamant de l'orthodoxie (c'est-à-dire du Concile de Chalcédoine) et utilisant le rite byzantin (alias rite grec). Plusieurs termes désignent une même réalité ecclésiale :
 Églises des sept conciles ;
 Église orthodoxe ;
 Communion orthodoxe.

Voir aussi 
 Organisation de l'Église orthodoxe en Grèce, dont les évêchés dépendent suivant les régions de Église de Grèce ou du Patriarcat œcuménique de Constantinople